Николай Рубан:
 Рубан, Николай Афанасьевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Рубан, Николай Осипович (1913—1987) — советский певец оперетты.
 Рубан, Николай Фёдорович (1931—1993) — советский и российский живописец.